Adaílton Martins Bolzan – calciatore brasiliano
 Marcos Bolzán – calciatore argentino
 Barbara Bolzan – scrittrice e illustratrice italiana